Los odobénidos (Odobenidae) son una familia de pinípedos. La única especie viviente es la morsa, Odobenus rosmarus. En el pasado geológico, este grupo fue mucho más diverso, e incluía más de diez géneros ahora extintos.

Taxonomía 
Familia Odobenidae†
Archaeodobenus
Prototaria
Proneotherium
Neotherium
Imagotaria
Kamtschatarctos
Pelagiarctos
Pliopedia
Oriensarctos
Pseudotaria
Titanotaria
Subfamilia Dusignathinae†
Pontolis
Dusignathus
Gomphotaria
Subfamilia Odobeninae
Aivukus†
Ontocetus†
Protodobenus†
Valenictus†
Odobenus
Odobenus mandanoensis†
Odobenus rosmarus

Filogenia 
Cladograma según Boessenecker & Churchill de 2013:

Referencias 

 Encyclopedia of Marine Mammals, ed. William F. Perrin, Bernd Würsig, J.G.M. Thewissen
 Marine Mammals, Evolutionary Biology, 2nd ed.

Enlaces externos 

 
Familias de mamíferos